Конрад, гроф од Палатината (1136 - 8. новембар 1195) је био гроф Палатината. Био је син Фридриха II Швапског и Агнесе од Немачке.

Породично стабло 

Рођени 1136.
Умрли 1195.
Хоенштауфен